Sunrise Comfort Station est le nom de plusieurs blocs sanitaires du parc national du mont Rainier, dans l'État de Washington, aux États-Unis :
 La Sunrise Comfort Station S-005 à Sunrise.
 La Sunrise Comfort Station S-310 près de Sunrise.